El Torneo Top 4 2003 fue la tercera edición del Torneo Top 4. Se disputó en la ciudad de Rafaela, Argentina, del 19  al 21 de diciembre de 2003 en el Estadio Coliseo del Sur. 

Se coronó como campeón el club Atenas.

Clasificación 

Para determinar los cuatro equipos participantes del torneo se tuvo en cuenta la primera fase de la Liga Nacional de Básquet 2003-04. Se disputaron cuatro llaves de play offs, de modo tal que el Top 4 reunió 2 equipos de la Zona Norte y 2 de la Zona Sur. El formato de los play-offs fue 1-2 jugando el primer partido en la cancha del equipo peor ubicado y los restantes dos en la cancha del equipo mejor ubicado.

Clasificados

 Zona Norte.
Atenas de Córdoba.
Ben Hur.

 Zona Sur.
Boca Juniors.
Obras Sanitarias.

Llave 1 — Zona norte

Llave 2 — Zona norte

Llave 1 — Zona sur

Llave 2 — Zona sur

Desarrollo del torneo 

LLa tercera edición se realizó en el Estadio Coliseo del Sur de la ciudad de Rafaela entre el 19 y 21 de diciembre de 2003, participando los cuatro mejores de la primera fase de la Liga Nacional de Básquet 2003/04 y coronándose como campeón Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba
Campeón
Primer título

Bibliografía

Referencias 

Torneo Top 4
Deporte en Argentina en 2003
Baloncesto en 2003